Иварс-де-Ногера ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ногера. Занимает площадь 14,62 км². Население — 360 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Ayuntamiento 
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d'Estadística de Catalunya

Муниципалитеты Льейды